Diversibipalium multilineatum is een platworm (Platyhelminthes). De worm is tweeslachtig. De soort leeft in of nabij zoet water. Oorspronkelijk komt hij uit Japan, maar de laatste jaren is hij als exoot opgedoken in Frankrijk, Italië en Nederland.

Het geslacht Diversibipalium, waarin de platworm wordt geplaatst, wordt tot de familie Geoplanidae gerekend. De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd in 1983 door Makino & Shirasawa.

Geoplanidae